Коскоматепек () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в Горном регионе. Административный центр — город Коскоматепек-де-Браво.

История

Состав

Экономика

Примечания 

Муниципалитеты Веракруса